Ori, kitalált faj a Csillagkapu televíziós sorozatban
 Ori, törp szereplő J. R. R. Tolkien regényében
 ORI - Országos Rendező Iroda, rendezvény- és koncertszervező vállalat volt a pártállami rendszerben Magyarországon